Batalla de Gal·lípoli (1305) durant la Venjança Catalana
 Batalla de Gal·lípoli (1306) durant la Venjança Catalana
 Batalla de Gal·lípoli (1312), enfrontament entre el Regne de Sèrbia i l'Imperi Romà d'Orient, contra els turcoples dirigits per Halil Pasha 
 Caiguda de Gal·lípoli (1354) durant les guerres otomano-romanes
 Reconquesta de Gal·lípoli (1366) durant les guerres otomano-romanes
 Batalla de Gal·lípoli (1915) durant la Primera Guerra Mundial